Ver van familie (boek)
Ver van familie (film)